Hénaff ist der Familienname folgender Personen:

 Marcel Hénaff (1942–2018), Philosoph und Ethnologe
 René Le Hénaff (* 1901 oder 1902; † 2005), französischer Filmregisseur